Велика Плана може бити:

 Велика Плана, градско насеље и седиште истоимене општине у Подунавском округу, Србија
 Велика Плана (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Топлички округ, Србија
 Велика Плана (Госпић), насеље у граду Госпићу, Личко-сењска жупанија, Хрватска
 Општина Велика Плана, општина у Подунавском округу, Србија
 Железничка станица Велика Плана, железничка станица у Великој Плани, општина Велика Плана, Подунавски округ, Србија

Види још 

 Мала Плана